In 1927/28 werd het zeventiende voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond. 

Hertha BSC werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als vicekampioen was ook Tennis Borussia geplaatst. TeBe versloeg Crefelder Preußen en verloor dan van Wacker München. Hertha versloeg Vereinigte Breslauer Sportfreunde, Holstein Kiel, Wacker München en plaatste zich zo voor de finale. Daarin was Hamburger SV echter te sterk.

BFC Vorwärts 1890 en BTuFC Union 1892 fusioneerden tot SpVgg Blau-Weiß.

1. Klasse

Groep A

Groep B

Finale

2. Klasse

Nordkreis

Westkreis

Ostkreis

Südkreis

Externe links
 fussball-historie 
 Euroleagues

Brandenburgse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1927/28